Le temps ne fait rien à l'affaire est un coffret de 19 disques compacts réalisé à l'occasion du  de la disparition de Georges Brassens

Cd 1 à 9 : 14 albums originaux - Enregistrements conformes aux 25 cm et 30 cm originaux:
 CD.1 : Georges Brassens chante les chansons poétiques (...et souvent gaillardes) de... Georges Brassens (1952) et Georges Brassens interprète ses dernières compositions (1953)
 CD.2 : Georges Brassens, sa guitare et ses rythmes (1954) et Georges Brassens et sa guitare (1956)
 CD.3 : Oncle Archibald (1957) et Le Pornographe (1958)
 CD.4 : Les Funérailles d'antan (1960) et Le temps ne fait rien à l'affaire (1961)
 CD.5 : Les Trompettes de la renommée (1962) et Les Copains d'abord (1964)
 CD.6 : Supplique pour être enterré à la plage de Sète (1966)
 CD.7 : Misogynie à part (1969)
 CD.8 : Fernande (1972)
 CD.9 : Trompe la mort (1976)

CD.10 et CD.11 : Les œuvres posthumes - Chansons écrites par Georges Brassens, interprétées par Jean Bertola.
 CD.10 : Les dernières chansons inédites par Jean Bertola (1982)
 CD.11 : Le patrimoine de Georges Brassens par Jean Bertola (1985)

CD.12 à CD.14 : Albums de reprises:

CD.15 à CD.19 : Concerts, raretés, version inédites, documents...